Cadillac Sixteen - um protótipo de automóvel de apurado estilo e elevado desempenho apresentado pela Cadillac.
Sweet Little Sixteen - uma música composta por Chuck Berry. 
A Little Less Sixteen Candles, a Little More 'Touch Me' - um single.
Uma banda polaca, consulte o artigo: Sixteen

Desambiguação